płyta kompaktowa – poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego
 CD – antygen różnicowania komórkowego, gronko różnicowania, kompleks różnicowania; standard używany w celu identyfikacji molekuł na powierzchni komórek
 C.D. – album muzyczny grupy Kombii
 kadm (symbol chemiczny: Cd) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego
 kandela (symbol: cd) – jednostka światłości źródła światła
 cd – polecenie powłoki służące do przemieszczenia się pomiędzy katalogami w systemie operacyjnym
 .cd – domena internetowa przypisana do Demokratycznej Republiki Konga
 korpus dyplomatyczny – skrót od francuskiego corps diplomatique
 choroba Leśniowskiego-Crohna – w medycynie jest skrótem oznaczającym chorobę Leśniowskiego-Crohna (ang. Crohn’s disease)
 CD – w informatyce jest skrótem oznaczającym collision detection – wykrywanie kolizji pakietów w sieciach komputerowych
 Cash Dispenser – rodzaj bankomatu

Zobacz też 
 ČD – skrót od České dráhy